Miguel Pereira kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Miguel Pereira (ort), Rio de Janeiro, 
 Miguel Pereira (kommun), Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar